Sohlberg steht für:

 Sohlberg (Lautenbach), Ortsteil der Gemeinde Lautenbach (Ortenaukreis) in Baden-Württemberg, Deutschland

Sohlberg ist der Familienname folgender Personen:

 David Sohlberg (1924–2012), schweizerisch-israelischer Althistoriker 
 Harald Sohlberg (1869–1935), norwegischer Maler
 Kristian Sohlberg (* 1978), finnischer Rallyefahrer 

Siehe auch:
 Solberg (Begriffsklärung)
 Sollberg